A Szövetség a Balassagyarmatiakért egy lokálpatrióta ellenzéki helyi szervezet, amely a 2019. évi helyhatósági választásokra alakult meg a balassagyarmati ellenzéki pártok és független választópolgárok részvételével.

Története 

A Szövetséget Gyenes Szilárd és Zagyvai Sándor alapították, akik a helyi közéletben régóta és aktívan vettek részt. A megalakulás hivatalos bejelentése 2019. július 18.-án történt, amivel egyben a helyhatósági választásokra is bejelentették indulási szándékukat. A szervezet elnöke Zagyvai Sándor lett, ő azonban egy félreértelmezett facebookos poszt keltette felháborodás miatt az elnöki tisztségéről lemondott. A tagok ezután Gyenes Szilárdot választották meg elnöknek.

Az ellenzéki pártok közül a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a szövetséget támogatandó nem indított saját jelölteket, de jelenleg nincs a szövetségben delegált tagjuk.

A Magyar Munkáspárt és a Mi Hazánk Mozgalom a szövetség megkeresésére nem reagált, és saját jelölteket indított. A városi kormánypárti szervezetek ezután felháborodottan tették közzé azt a Gyenes Szilárd által írt levelet, amiben e két pártot a jelöltjeik visszaléptetésére kéri. Egyik pártnak sem jutott be képviselője a testületbe, sem pedig a bizottságokba.

A 2019. évi helyhatósági választásokon a Szövetség végül öt képviselőt juttatott a testületbe, Gyenes Szilárd pedig kevesebb, mint 2%-kal maradt el Csach Gábor jelenlegi polgármester mögött.

A 2022-es országgyűlési választás előtt az egyesület egyik tagja, Hajnal Sándor egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a Fidesz és a Mi Hazánk szavazóit azzal hitegette, hogy a választáson mindkét pártlistára egyszerre leadhatják a szavazatukat, azonban ez a választás szabályai szerint érvénytelen szavazatnak minősül. Az ügyben a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálatba kezdett.

Összetétele 

 Gyenes Szilárd (elnök) - Új Kezdet
 Benkó Tamás - Momentum Mozgalom
 Bojtos István - független
 Borenszki Ervin - Magyar Szocialista Párt
 Győri János - független
 Hajnal Sándor - független
 Izsák Erika - független
 Keviczky Richárd - Magyar Szocialista Párt
 Lombos István - Magyar Szocialista Párt
 Szedlák Sándor - Demokratikus Koalíció
 Zagyvai Sándor - független

Jegyzetek

Források 
 A szövetség honlapja
 Egy értékelés a szövetség programjáról
 A szövetség hivatalos Facebookos oldala

Balassagyarmat